Chunhua Li (* 1984 Ťiang-si) je bývalá čínská reprezentantka ve sportovním lezení, mistryně Asie v lezení na rychlost.

Závodní výsledky

Externí odkazy 
 

Čínské sportovní lezkyně
Mistryně Asie ve sportovním lezení
Narození v roce 1984
Narození v Ťiang-si
Žijící lidé
Ženy